Кратер Аль-Бируни () — древний ударный кратер на обратной стороне Луны за восточным лимбом, на севере от Моря Краевого. Название дано в честь великого учёного из Хорезма Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни (973—1048) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Жолио на севере; кратеры Ломоносов и Эдисон на северо-северо-востоке; кратер Дзевульский на северо-востоке; кратер Попов на востоке; кратер Годдард на юго-западе. На западе от кратера находится вихреподобная структура, имеющая неофициальное название Краевой вихрь. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 80,41 км, глубина 2,79 км.

Кратер имеет полигональную форму с небольшим выступом в северо-восточной части, внутренний склон вала значительно шире в западной части. Высота вала над окружающей местностью составляет 1340 м, объём кратера составляет приблизительно 5400 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, без особенных структур. Центральный пик отсутствует. В северо-восточной части чаши располагается сателлитный кратер Аль-Бируни С.

Несмотря на то, что кратер находится на обратной стороне Луны, благодаря лунным либрациям часть кратера периодически доступна для наблюдений с Земли.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Фотографии с борта Аполлона-14, Аполлона-16, Аполлона-17 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны